Аналитическая механика — раздел теоретической механики
 Аналитическая механика (Mécanique analytique) — книга Ж. Л. Лагранжа, 1788 г.